Espot kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espot (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Espot (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar